Jimmy je mužské křestní jméno hebrejského původu. Vzniklo jako zdrobnělina pro Jamese, stejně jako Jim. Obě mohou být také použitá jako adaptace novořeckého jména Dimitris (Δημήτρης) nebo staršího Dimitrios (Demetrius).

Nositelé jména Jimmy 
 Jimmy Bain (1947–2016) – skotský baskytarista
 Jimmy Bennett (* 1996) – americký herec a hudebník
 Jimmy Carl Black (1938–2008) – americký bubeník, člen The Mothers of Invention
 Jimmy Briand (* 1985) – francouzský fotbalista
 Jimmy Carson (* 1968) – americký hokejista
 Jimmy Carter (* 1924) – 39. prezident USA
 Jimmy Cliff (* 1948) – jamajský zpěvák
 Jimmy Cobb (1929–2020) – americký jazzový bubeník
 Jimmy Connors (* 1952) – americký tenista
 Jimmy Copley (1953–2017) – anglický bubeník, člen skupiny Magnum
 Jimmy Griffin (1943–2005) – americký kytarista, člen Bread
 Jimmy Howard (* 1984) – americký hokejista
 Jimmy McCracklin (1921–2012) – americký bluesový pianista
 Jimmy Page (* 1944) – britský kytarista, člen Led Zeppelin
 Jimmy Smith (1928–2005) – americký varhaník
 Jimmy Somerville (* 1961) – americký hudebník, člen The Communards
 Jimmy Wales (* 1966) – spoluzakladatel Wikipedie, americký internetový podnikatel

Externí odkazy 
Nasejmena.cz

Související články 
 Jimmy Eat World – americká hudební skupiny
 Jimmy (píseň) – píseň zpěvačky M.I.A.

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména